Maniraptoriformes é um clado de dinossauros com penas e asas pennáceas que contém os grupos Ornithomimosauria e Maniraptora.

Evidência fóssil
Muitos fósseis foram descobertos nos últimos anos, principalmente na China. Muitos dos dinossauros com penas pertencem a este clado. Em particular, um fóssil de Alvarezsauridae Shuvuuia tem uma versão de queratina consistente com a das penas das aves.

Muitos maniraptoriformes fósseis quase completos são conhecidos desde o final do Jurássico. O Archaeopteryx é conhecido na Baviera, vivendo entre 155-150 milhões de anos atrás. Ornitholestes, o troodontídeo Hesperornithoides, Coelurus fragilis e Tanycolagreus topwilsoni são todos conhecidos da Formação Morrison em Wyoming, datada de 150 milhões de anos. A biota Daohugou, incluindo Anchiornis e Epidexipteryx, é o registro mais antigo de maniraptoriformes, datando de cerca de 160 milhões de anos. Um possível maniraptoriforme, o Eshanosaurus, viveu ainda antes, durante o Jurássico Inferior, embora sua identificação seja controversa. A ampla gama de fósseis no início do Cretáceo e as evidências morfológicas sugerem que os principais ramos da diferenciação maniraptoriforme foram separados antes do final do Jurássico. Até recentemente, pensava-se que os parentes do Tyrannosaurus eram maniraptoriformes, mas agora isso parece improvável.

História do estudo
Em 1994, um estudo do paleontólogo Thomas Holtz encontrou uma estreita relação entre Ornithomimosauria e Troodontidae, e chamou este grupo de Bullatosauria. Holtz rejeitou essa hipótese em 1999, e a maioria dos paleontólogos agora considera os troodontídeos muito mais aparentados com pássaros ou dromeossaurídeos do que com ornitomimosauros, fazendo com que o nome Bullatosauria seja abandonado. O nome se referia ao esfenóide inflado (bulboso) que ambos os grupos compartilhavam. Holtz definiu o grupo como o clado contendo o ancestral comum mais recente de Troodon e Ornithomimus e todos os seus descendentes. O conceito agora é considerado redundante, e o clado Bullatosauria agora é visto como sinônimo de Maniraptoriformes. Em 2002, Gregory S. Paul nomeou um clado baseado na apomorfia de Avepectora, definido para incluir todos os terópodes com uma disposição de pássaros dos ossos peitorais, onde a cintura escapular angular (coracóides) entra em contato com o esterno. De acordo com Paul, os ornitomimosauros são os membros mais básicos deste grupo. Em 2010, Paul usou Avepectora para um clado menor, excluindo ornitomimossauros, compsognatídeos e alvarezsauroides.

Classificação
As relações entre os celurossauros mostradas abaixo foram encontradas em uma análise filogenética de Godefroit e colegas em 2013.

Ver também 
 Coelurosauria
 Maniraptora

Terópodes